Sven Hagströmer kan syfta på:

 Sven Hagströmer (1877–1943), svensk landshövding
 Sven Hagströmer (född 1943), svensk finansman